de Callataÿ ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard de Callataÿ, belgischer Kunsthistoriker 
 Etienne de Callataÿ (* 1962), belgischer Wirtschaftswissenschaftler 
 François de Callataÿ (* 1961), belgischer Archäologe und Numismatiker
 Godefroid de Callataÿ (* 1966), belgischer Islamwissenschaftler 
 Xavier de Callataÿ (1932–1998), belgischer Maler